Stęszów peut faire référence à:

Toponymie 
en Pologne:
 Stęszów, un village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Stęszów, un village de la voïvodie de Łódź